Пілея — район міста Салоніки
 Пілея (Pilea) — рід рослин родини Кропивові
 Пілея (Pylea) — вигаданий світ з серіалу «Ангел»